Vittoria (gemeente), een stad op het Italiaanse eiland Sicilië
Vittoria (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Vittoria (banden), een Italiaans bandenmerk

Zie ook
Vitoria (doorverwijspagina)
Victoria (doorverwijspagina)